FK FC Baník Veľký Krtíš (celým názvem: Futbalový klub FC Baník Veľký Krtíš) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Veľký Krtíš. Od sezóny 2015/16 působí ve čtvrté lize Stredoslovenského futbalového zväzu, sk. Jih.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FC Baník Veľký Krtíš s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 TJ Baník Veľký Krtíš (Telovýchovná jednota Baník Veľký Krtíš)
 TJ Internacionál Baník Veľký Krtíš (Telovýchovná jednota Internacionál Baník Veľký Krtíš)
 FC Baník Veľký Krtíš (Futbalový club Baník Veľký Krtíš)
 FK FC Baník Veľký Krtíš (Futbalový klub FC Baník Veľký Krtíš)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1966–1967: I. A trieda  – sk. B
 1971–1978: I. A trieda  – sk. B
 1978–1980: Krajský přebor – sk. Střed
 1980–1981: Divize – sk. Střed
 1981–1982: 2. SNFL – sk. Východ
 1982–1983: Divize – sk. Střed
 1983–1984: I. trieda  – sk. D
 1984–1987: Divize – sk. Střed „B“
 1987–1991: Divize – sk. Střed
 1991–1993: I. A trieda  – sk. B
 1993–1994: 5. liga  – sk. B
 1994–1998: 5. liga  – sk. D
 1998–2002: 4. liga  – sk. Jih
 2002–2003: 5. liga  – sk. D
 2003–2004: 4. liga  – sk. Jih
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2012: 4. liga 
 2012–2014: 5. liga  – sk. Jih
 2014–2015: 5. liga  – sk. D
 2015–: 4. liga  – sk. Jih

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení